Pracinha (São Paulo) — município brasileiro do estado de São Paulo
 Pracinha — automóvel brasileiro variante da DKW-Vemag Vemaguet
 Pracinhas — soldados da Força Expedicionária Brasileira que lutaram contra o nazismo e fascismo na Segunda Guerra Mundial (os verdadeiros heróis brasileiros). 
 Praça — espaço público urbano